Ртутьсамарий — бинарное неорганическое соединение
самария и ртути
с формулой SmHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьсамарий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3744 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 630 °C .

Примечания